Wickenhäuser ist der Familienname folgender Personen:
 Firminus Wickenhäuser (eigtl. Josef Wickenhäuser; 1876–1939), deutscher Bildhauer und Franziskaner, 1998 seliggesprochen
 Fritz Wickenhäuser (1944–2020), deutscher Betriebswirt und Hotelier
 Ruben Wickenhäuser (* 1973), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Wickenheiser